Hatting (Tirol), een gemeente in het district Innsbruck Land van de Oostenrijkse deelstaat Tirol
Hatting (Denemarken), een plaats in de Deense regio Midden-Jutland, gemeente Horsens
Hatting (parochie), een parochie van de Deense Volkskerk in de Deense gemeente Horsens